Westernbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Westernbach (Zweiflingen), Ortsteil der Gemeinde Zweiflingen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg und ehemals selbständige Gemeinde

Gewässern:
 Westernbach (Gronau), rechter Quellbach der Gronau bis etwa Neuengronau, Gemeinde Sinntal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Westernbach (Ohrn), rechter Zufluss der Ohrn vor Möhrig, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Westerbach
 Westernach